Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1982, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 13 au .

John Alexander remporte le simple messieurs. En finale, il bat John Fitzgerald, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer les deux finalistes du simple John Alexander et John Fitzgerald. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1982 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1982
Tennis en Australie en 1982
Sydney
Tennis en décembre 1982